Kirby steht für:
 Kirby (Name), weiblicher wie männlicher Vorname sowie Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kirby (Spieleserie), Videospiel-Charakter von Nintendo
 Kirby (CMS), datenbankloses Content-Management-System

Kirby ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kirby (Arizona)
 Kirby (Arkansas)
 Kirby (Georgia)
 Kirby (Indiana)
 Kirby (Montana)
 Kirby (Ohio)
 Kirby (Oklahoma)
 Kirby (Pennsylvania)
 Kirby (Texas)
 Kirby (Vermont)
 Kirby (West Virginia)
 Kirby (Wisconsin)
 Kirby (Wyoming)

geografischer Objekte:
 Kirby Cone, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

astronomischer Objekte:
 (51985) Kirby, Asteroid
 Kirby (Merkurkrater)

Unternehmen:
 Kirby Company, US-amerikanischer Staubsauger-Hersteller
 Kirby Corporation, US-amerikanische Binnenschiffreederei

Siehe auch:
 Kerby
 Kirbi